Kähler eller Kaehler, er et efternavn, som betyder kulsvier. Der er pr. 2020 242 danskere, der bærer dette efternavn.

Personer 
 Erich Kähler (1906  2000), tysk matematiker
 Herman Kähler
 Mårten Kähler (1728  1773) svensk læge, foredragsholder og digter
 Palle Kähler (1939, Odense  2003, Ørbæk), en dansk fodboldspiller og maskinarbejder
 Sigrid Kähler (1874, Næstved  1923, Skt. Jørgensbjerg), en dansk kunstmaler

Virksomhed 
 Kähler Keramik

Se også 
 Köhler
 Kehler
 Kohler
 Kohl

Referencer 

Nedertyske efternavne
Danske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne